Hans Binswanger ist der Name folgender Personen:

* Hans Christoph Binswanger (1929–2018), Schweizer Ökonom
 Hans Peter Binswanger-Mkhize (1943–2017), Schweizer Agrarökonom
 Hans-Ruedi Binswanger (1952–2022), Schweizer Schauspieler und Schriftsteller